Adapazarı, Sakarya török tartomány egyik körzete
 Adapazarı, Sakarya török tartomány székhelye